Them (Arhus), Dinamarca
 Them (banda)
 Them (revista online)
 Them (série de televisão)